Андер Барренечеа ():
 Барренечеа Мугуруса, Андер (род. 2001) — испанский футболист.
  (род. 1992) — испанский велогонщик.